Manták může být:
 Manták – karpatský (slovenský) Němec
 manták – popleta
 mantak – tradiční eskymácký pokrm z velrybí kůže, též maktak